Северные фризы (; ; ) — население района Северная Фрисландия, входящий в состав земли Германии Шлезвиг-Гольштейн. В более узком смысле, термином «северные фризы» также обозначают этническую подгруппу фризов, населяющих регион Северная Фризия, который охватывает преимущественно побережье Северного моря Германии и острове Гельголанд.

Зона расселения северных фризов охватывает территорию западного побережья Шлезвиг-Гольштейна и простирается от немецко-датской границы на севере до города Бредштедт в округе Северная Фрисландия, служащий самой южной точкой этой зоны. Область распространения северофризского языка также включает в себя прибрежные острова Зильт, Фёр, Амрум и Гельголанд и ряд небольших островов Халлигена.

Северные фризы всё ещё продолжают в некоторой степени говорить на различных диалектах севернофризского языка, входящего в группу англо-фризских языков. Этот язык находится под особой защитой со стороны государства, согласно конституции земли Шлезвиг-Гольштейн и  (; ) или «Фризскому закону».

Около 800 года фризы мигрировали на территорию, впоследствии получившую название Утланд в герцогстве Шлезвиг. Первоначально они заселили только прибрежные острова, но во время второй волны иммиграции (около 1100 года) также обосновались и на прилегающей прибрежной полосе суши между реками Эйдер и Вида (немецкий: Видау) на германо-датской границе.

Флаг с золотой, красной и синей горизонтальными полосами, наряду с гербом Северной Фризии, получили официальный статус согласно всё тому же Закону о фризском языке. При этом флаг и герб северных фризов не совпадают с флагом и гербом немецкого района Северная Фрисландия.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Фризского форума», культурной ассоциации северных фризов 
 Официальный сайт «Сообщества северных фризов» 
 Официальный сайт Севернофризского института 

Народы Германии
Фрисландия (Фризия)